Luis Garrido puede referirse a:

 Luis Garrido Álvarez, pintor español del S.XX
 Luis Garrido Díaz (1898-1973), abogado y filósofo mexicano;
 Luis Garrido Medina (1950-), sociólogo y demógrafo español;
 Luis-Javier Garrido Platas (1941-), politólogo mexicano;
 Luis-Miguel Garrido Santos (1972-), futbolista (defensa) español; y
 Luis Garrido (futbolista)  (1990-), futbolista (mediocampista) hondureño.